Круз Гранде, Круз де лос Риос има више значења:

 Круз Гранде, Круз де лос Риос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круз Гранде, Круз де лос Риос (Тампико), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику